Fontigens bottimeri är en snäckart som först beskrevs av Walker 1925.  Fontigens bottimeri ingår i släktet Fontigens och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
bottimeri